Flor de primavera puede referirse a:
El nombre común de la planta Primula veris.
El nombre común de la planta Arum italicum.